Villa Haniel steht für:

 Villa Haniel (Dresden), eine Villa in Dresden
 Villa Haniel (Duisburg), eine Villa in Duisburg